Il singolare del Quito Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

João Souza era il detentore del titolo, ma ha perso nel primo turno contro Giovanni Lapentti.

Víctor Estrella ha battuto in finale Marco Trungelliti 2–6, 6–4, 6–4.

Teste di serie

  João Souza (primo turno)
  Renzo Olivo (quarti di finale)
  Facundo Argüello (primo turno)
  Marco Trungelliti (finale)

  Carlos Salamanca (quarti di finale)
  Víctor Estrella (Campione)
  Chase Buchanan (semifinali)
  Emilio Gómez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Quito Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013